Слобо́дкин (Слобо́дкина) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Слободкин, Григорий Соломонович — российский переводчик, историк литературы, театровед.
 Слободкин, Лев Соломонович — советский учёный в области энергетики и терморадиации, инженер.
 Слободкин, Лоренс (Lawrence B. Slobodkin, 1928—2009) — американский эколог, сын Луиса Слободкина.
 Слободкин, Луис (Louis Slobodkin, 1903—1975) — американский скульптор и график.
 
 Слободкин, Павел Яковлевич (1945—2017) — композитор, пианист, педагог, народный артист Российской Федерации, сын Я. П. Слободкина.
 Слободкин, Юлий (Июлий) Павлович (род. 1939) — советский эстрадный певец, брат Я. П. Слободкина.
 Слободкин, Юрий Максимович (1939—2014) — российский политический деятель и юрист, народный депутат России (1990—1993).
 Слободкин, Яков Павлович (Файвелевич) (1920—2009) — советский и российский виолончелист, музыкальный педагог.

 Слободкина, Эсфирь Соломоновна (1908—2002) — американский живописец, график, скульптор, художник по тканям.